

Patronyme 
 Gérard Layani (né en 1958), auteur-compositeur français.
 Jacques Layani (né en 1952), auteur français.
 Lucien Layani (1932-2017), acteur français.
 Stéphane Layani (né en 1960), haut fonctionnaire français.
 Marie-Anne Barbat-Layani (née en 1967), banquière et haute fonctionnaire française, épouse de Stéphane Layani.
 Benjamin Layani, dit Bengous (né en 1989), youtubeur français spécialisé sur l'Olympique de Marseille.

Homonymie
Homonymie de patronyme